Восемнадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с декабря 1964 года по 9 марта 1965 года.

Регламент турнира 
Новый сезон был отмечен уменьшением участников как по количеству, так и по качеству. В связи с расширением класса «А» из прошлогодней 1-й группы туда был переведён не только чемпион, но и ещё 9 команд. Состав 1-й группы был уменьшен почти на треть, состав 2-й более чем в два раза, со 102 до 45 команд.

1-я группа

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

Полуфинальный турнир

1-я подгруппа 
Матчи прошли с 21 по 27 февраля в Прокопьевске. Кроме 2-х лучших команд 3-й и 4-й зон играла также 3-я команда 3-й зоны. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Юрий Шилкин («Шахтёр»)
 Лучший нападающий – Валерий Губанов («Машзавод»)

2-я подгруппа 
Матчи прошли с 21 по 24 февраля на стадионе «Металлург» в Череповце. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Ваис Аминов («Труд»)
 Лучший защитник – Анатолий Немецкий («Красная звезда»)
 Лучший нападающий – Валерий Дудин («Прогресс»)

Финальный турнир 
Матчи прошли со 2 по 9 марта на стадионе Машзавода и стадионе «Металлург» в Златоусте. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Антуфьев («Машзавод»)
 Лучший защитник – Виктор Старков («Прогресс»)
 Лучший нападающий – Валерий Губанов («Машзавод»)

Состав чемпионов 
Александр Антуфьев, Алимжан Курмаев;
Юрий Савин, Николай Крупин, Георгий Кудряшов, Олег Колпаков, Евгений Смирнов, Виктор Гарькин;
Сергей Хребтов, Валерий Губанов, Виталий Денисов, Дмитрий Канайкин, Пётр Кофанов, Михаил Кузнецов, Александр Полицинский, Валерий Репин, Юрий Теплов, Евгений Угрюмов.
Старший тренер: Валерий Дёмин.

2-я группа

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 2 по 10 февраля на стадионе ЗабВО и стадионе «Локомотив» в Чите. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший нападающий – Юрий Зырянов («Луч»)

2-я зона 
Матчи прошли со 2 по 14 февраля на стадионе «Труд» в Кургане. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Борис Дымков («Авангард»)
 Лучший защитник – Анатолий Щетков («Торпедо»)
 Лучший нападающий – Вал. Черепанов («Торпедо»)

3-я зона 
Матчи прошли с 1 по 11 февраля на стадионе Нефтехимического комбината и Малой спортивной арене в Салавате. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Юрий Наговицын («Труд» Ижевск)
 Лучший защитник – Валентин Талалаев («Локомотив»)
 Лучший нападающий – Юрий Потапов («Полёт»)
 Приз «За корректную игру» – «Полёт»

4-я зона 
Матчи прошли со 2 по 8 февраля на стадионе «Труд» в Воронеже.

5-я зона 
Матчи прошли с 2 по 9 февраля на стадионе Чапаевского посёлка и стадионе «Труд» в Чебоксарах. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Герман Филин («Политехник»)
 Лучший защитник – Николай Костин (СК им. Урицкого (мол.) Казань)
 Лучший нападающий – Владимир Волков (СК им. Урицкого (мол.) Казань)
 Лучший молодой хоккеист – Юрий Владимиров («Текстильщик»)
 Приз «За справедливую игру» – В/ч Тоцкое

6-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионе «Спартак» в Пскове. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Герман Бурмистров («Онежец»)
 Лучший защитник – Дмитрий Живчиков (ДО)
 Лучший нападающий – Владимир Миньков («Онежец»)

7-я зона 
Матчи прошли со 2 по 14 февраля на стадионе «Буревестник» в Иваново. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Роман Дембо («Торпедо»)
 Лучший защитник – Владимир Новиков («Химик-2» Воскресенск)
 Лучший нападающий – Валерий Бодров («Химик-2» Воскресенск)
 Лучший результативный игрок – Валерий Кочетков («Химик-2» Воскресенск) – 13 шайб
 Приз «За корректную игру» – ДО

Финальный турнир 
Матчи прошли с 21 февраля по 5 марта на стадионе «Труд» АТЗ в Рубцовске. Кроме победителей зон (за исключением команды из Пензы), приняли участие хозяева турнира и команда из Усть-Каменогорска. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Геннадий Мухортов («Торпедо» Рубцовск)
 Лучший защитник – Николай Извеков («Труд»)
 Лучший нападающий – Сергей Зайцев («Труд»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1964-65 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.

Хоккей с шайбой